Pavao Đurov Kamenarović (1696. – 1787.) mecena
Pavao Božov Kamenarović (1820. – 1908.) brodovlasnik, rodoljub, pjesnik